Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Medibank International 2007 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhjákyní titulu byla belgická světová jednička Justine Heninová-Hardenneová, která do soutěže nezasáhla. Poslední tenistkou, která si zajistila přímou účast v hlavní soutěži, se stala Ruska Věra Zvonarevová, když figurovala na 24. místě žebříčku WTA.

Turnaj vyhrála belgická turnajová trojka Kim Clijstersová, která ve finále zdolala nenasazenou Srbku Jelenu Jankovićovou po třísetovém průběhu 4–6, 7–61 a 6–4. Clijstersová si tak 12. ledna 2007 připsala odměnu 88 265 amerických dolarů a 275 bodů do světové klasifikace. Titul pro ni představoval jediný získaný v sezóně 2007 a celkově 34. kariérní z dvouhry.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Amélie Mauresmová (čtvrtfinále)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo)
  Kim Clijstersová (vítězka)
  Naděžda Petrovová (2. kolo)
  Martina Hingisová (1. kolo)
  Jelena Dementěvová (2. kolo)
  Patty Schnyderová (2. kolo)
  Nicole Vaidišová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Medibank International 2007